Typ 83 (engl.: Type 83) steht für:

 Type 83 Bristol Primary Trainer, ein zweisitziges Schulflugzeug der Bristol Aircraft Company
 Peugeot Typ 83, ein früher Autotyp von Peugeot (1906)
 NSB Typ 83, ein Fahrzeug der Entwicklungsgeschichte der norwegischen Triebwagen
 Sietas Typ 83, ein Container-Feederschiffstyp der Sietas-Werft
 Typ 83, eine Variante (mit Automatikgetriebe) des Volkswagen Typ 166 Schwimmwagen

Militärtechnik:
 Typ 83 (Feldhaubitze), chinesische 122-mm-Feldhaubitze
 Typ 83 (Panzerhaubitze), chinesische Panzerhaubitze (152 mm)
 Typ 83 (Raketenwerfer), chinesischer Mehrfachraketenwerfer
 Type 83 (Zerstörer), geplante Klasse von Zerstörern der Royal Navy